Кутловац може бити:

 Кутловац (Блаце), насеље у општини Блаце, Република Србија
 Кутловац (Косовска Митровица), насеље у општини Косовска Митровица, КиМ, Република Србија